Tender Loving Care () — интерактивное кино, созданное и изданное в 1998 году кинокомпанией Aftermath Media.
Является психологическим триллером. В главных ролях: Майкл Эспозито, Бет Тегарден и Джон Хёрт в роли доктора Тёрнера.
Сценаристом и режиссёром был Дэвид Уилер, а продюсером — Роб Ландерос, который также был разработчиком игровой части.
Изначально игра была анонсирована под логотипом Trilobyte, но ещё до релиза Ландерос ушёл из своей же собственной компании.
Tender Loving Care была издана после анонса под логотипом новой компании Ландероса, Aftermath Media, на DVD-ROM, а также впоследствии на 4 компакт-дисках и DVD-PG (DVD-Video) (последний продавался при помощи дистрибьютора DVD International в магазинах фильмов на DVD по всему миру) с возможностью одновременно и смотреть фильм, и играть в игру.
Фильм основан на одноимённом романе 1984 года, написанном Эндрю Нидерманом.

В октябре 2012 года игра была переиздана Trilobyte на платформу Apple iOS в цензурном виде (все тексты и изображения из книг и диалоги с откровенным содержанием были сохранены, но все сцены из самого фильма с аналогичным содержанием были либо вырезаны, либо на них была наложена цензура).

В марте 2017 года игра вышла в Steam через Night Dive Studios без цензуры.

Сюжет 
Майкл Овертон (Майкл Эспозито) и его жена Аллисон (Мари Кэлдар) являются мужем и женой, получившими психическое расстройство после смерти их дочери в автомобильной катастрофе. Аллисон пострадала значительно больше, чем Майкл, так как она даже не признаёт факта смерти своей дочери. Она живёт в апатичном состоянии и не может выполнять каких-либо умственных и трудовых дел. Доктор Сесил Тёрнер (Джон Хёрт) порекомендовал Майклу нанять сиделку для того, чтобы она помогала по дому и лечила Аллисон. Майкл в конце концов решился и нанял сиделку, предложенную доктором Тёрнером, Катрин Рэндольф (Бет Тегарден). В самом начале фильма она приезжает с самого утра в дом Овертонов, после чего она начинает лечить семью весьма неординарными способами, после которых Аллисон почувствовала себя значительно лучше, но вот Майкл был серьёзно разочарован в методах лечения Катрин. Какими будут особенности сюжета и концовка, будет зависеть от выбора ответов зрителя в опросах и тестах, дающихся во время просмотра.

Интерактивность 
Фильм поделен на несколько эпизодов, между которыми зритель может влиять на развитие сюжета различными путями.
После просмотра эпизода, зрителям даётся несколько вопросов от доктора Тёрнера об их восприятии того, что они увидели, а также и о самих зрителях. Затем зрителям дают возможность ходить по дому Овертонов (иногда ещё и клинике Тёрнера), в котором они могут получать дополнительную информацию о сюжете и, в частности, о персонажах. Перед тем, как продолжить просмотр фильма, зрители должны были принять участие в тематическом апперцептивном тесте (TAT) на исследование психики зрителя. Фильм содержит меняющиеся сцены и семь различных концовок, демонстрирующиеся в зависимости от ответов зрителя.

Системные требования

Windows-версия 
 Intel Pentium P90 или выше (аналогично AMD)
 Windows 95 или выше (желательна совместимость с XP на современных ОС)
 16 мегабайт оперативной памяти или выше
 Совместимая с Windows 95 или выше SVGA-видеокарта с как минимум 1 мегабайтом видеопамяти и поддержкой как минимум DirectX 3.0
 Дисковод, поддерживающий DVD, и кодеки для видео формата MPEG2
 100 % совместимая звуковая карта SoundBlaster
 Жёсткий диск с как минимум 8 мегабайтами свободного места
 Клавиатура, мышь

DVD-версия 
 Любой дисковой привод, читающий DVD-диски (плеер, компьютер, игровая консоль)
 Если устройством воспроизведения является компьютер, требуется программа для воспроизведения видео формата MPEG2
 Пульт дистанционного управления / клавиатура, мышь / геймпад

Steam-версия 
 Windows XP или выше (рекомендуется Windows 10)
 Intel Dual Core (желателен Intel Core i3 или выше; аналогично AMD)
 256 мегабайт оперативной памяти (желательно 512 мегабайт и выше)
 Видеокарта, совместимая с Direct3D
 750 мегабайт на жёстком диске
 Звуковая карта, совместимая с Direct3D

Отзывы 

IMDB: 7.3/10

Интересные факты  

 До создания Tender Loving Care, Роб Ладндерос совместно с Греми Девайном занимался разработкой видеоигр в созданной ими же компанией Trilobyte. Известнейшими их играми являются The 7th Guest и The 11th Hour, ставшими революционными для своего времени. В частности, Билл Гейтс уделил особое внимание The 7th Guest и сказал, что «она является новой вехой в индустрии видеоигр».
 Если оценивать диск как игру, а не фильм, то это — первая игра в мире, продающаяся на DVD.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный трейлер Tender Loving Care
 Tender Loving Care в App Store

Компьютерные игры по алфавиту
Фильмы 1998 года
Компьютерные игры 1998 года
Фильмы-триллеры США
Игры для Windows
Игры для iOS
Фильмы США 1998 года
FMV-игры
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре
Компьютерные игры с альтернативными концовками